Rabbit hole (v překladu králičí nora) je termín používaný ve více významech. Používá se zejména ve frázích „going down the rabbit hole“, nebo „falling down the rabbit hole“, což se dá doslovně přeložit jako „padání do králičí nory“. Obecně se jedná o metaforu pro něco, díky čemuž se dostáváme do fantastického surrealistického stavu.

Definice 
V internetovém prostředí bývá tento termín často používán pro situaci, kdy se uživatel při procházení internetu dostává do „začarovaného kruhu,“ kdy je mu pomocí algoritmů na základě jeho preferencí a vyhledávací historie doporučován a zobrazován stále stejný či podobný obsah.

Metaforicky se používá pro cestu labyrintem, ze kterého je těžké dostat se ven a je složitý na pochopení. Rabbit hole může tedy také označovat složitý či zmatený systém, například frustraci byrokracií, složitost vědy nebo halucinace při užívání drog.

V digitálním věku je termín používán pro obsah na internetu, o který se zajímáme a je nám podstrkován algoritmy, aby nás na sociálních sítích udržel po co nejdelší dobu. Uživatel se tím dostává do „pasti“ konkrétního obsahu nebo skupiny webových stránek, které jsou s výsledky vyhledávání zobrazovány ve větším počtu. Tato situace může vést k tomu, že uživatelé nejsou schopni nalézt další relevantní informace. Problém lze dočasně vyřešit vyčištěním historie prohlížení nebo změnou svých osobních preferencí.

Termín rabbit hole se také používá pro označení rozptýlení plynoucího ze zaujatosti nepříliš podstatnými informacemi, u nichž strávíme nepřiměřené množství času. Příčinou toho jsou různé stránky a sociální média, která umožňují svým uživatelům proklikávat odkaz za odkazem, a tak mohou při vyhledávání jednoho druhu informací snadno přejít do jiného tématu, přičemž se o další téma obvykle začnou zajímat náhodou a dané téma si nemusí ani zasloužit tolik pozornosti, kolik jí uživatel věnuje.

Termín je tak rozšířený, že jeho název bývá upravován pro různé platformy, například Instagram hole, YouTube hole, Netflix hole, nebo Wiki hole. Zejména u wikipedie tento jev nastává nejčastěji při sledování filmů o historických osobnostech, nebo událostech.

Historie 
První použití této fráze se datuje do 17. století, avšak obrazné využití se poprvé objevuje v klasickém díle anglického spisovatele Lewisse Carrolla "Alenka v říši divů". (Alice´s Adventures in Wonderland, 1865) Na začátku knihy Alenka následuje bílého králíka až do jeho nory, která ji přenese do absurdního a surrealistického světa.

První narážka na rabbit hole se objevila v americkém akademickém časopise The Yale Law Journal v roce 1938. Po celé 20. století byla rabbit hole používána pro označení bizarních záležitostí.

Kathryn Schulzová roku 2015 v časopisu The New Yorker označila rabbit hole za něco na internetu, které nás většinou náhodou zaujme a rozptýlí na velmi dlouhou dobu, aniž by nám vyhledávané informace musely být nutně k užitku.

Nebezpečí 
V době, kdy se lidé prostřednictvím internetu dostávají k obrovskému množství informací, mohou rabbit holes způsobit vážné problémy. Lidé mají tendence vyhledávat a potvrzovat informace, které souzní s jejich vlastními názory a postoji a zároveň ignorovat informace, které se od jejich osobních názorů liší. Rabbit hole vznikne, pokud člověk začne přehlížet důležité informace a zaměří se pouze na ty, s nimiž souhlasí. Stále důležitější se tedy stává informační gramotnost člověka, schopnost informace kriticky zhodnocovat a ověřovat si jejich relevanci z více zdrojů. Pokud se tak neděje, může docházet k šíření dezinformací, vzniku názorových bublin a radikalizaci společnosti. Stále stejný či podobný obsah sdělení může mít také negativní vliv na lidskou psychiku, pokud člověk „padá“ do rabbit hole plné depresivního či děsivého obsahu. V krajních případech může pád do rabbit hole vést k sebepoškozování nebo sebevraždě.

Zachycením rabbit holes se zabývá dokumentární film Sociální dilema (The Social Dilemma, 2020).

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

 
Sociální média